Die Handball-Regionalliga 2002/03 startete wie in den beiden Vorjahren mit sechs Staffeln, die von den fünf Regionalverbänden gemeinsam organisiert wurden. Die sechs Meister stiegen in die 2. Bundesliga auf:

Regionalliga Nord 

 Der TV Grambke Bremen zog sich zurück.
 Die SG Wilhelmsburg wechselte in die Regionalliga Nordost.

Regionalliga Nordost 

 Der VfL Lichtenrade und die SG TMBW Berlin wechselten in die Regionalliga Mitte.
 Die SG Niebüll/Süderlügum schloss sich mit dem MTV Leck zur HSG Nord-Nordfriesland zusammen.

Regionalliga West 
Hauptartikel: Handball-Regionalliga West 2002/03

 Der TV Angermund hatte seine Mannschaft vor Saisonbeginn zurückgezogen.

Regionalliga Mitte 

 Der TV Jahn Duderstadt und der MTV Braunschweig wechselten in die Regionalliga Nord.
 Der Zweitligaabsteiger USV Cottbus und der HC Cottbus schlossen sich zum LHC Cottbus zusammen.

Regionalliga Südwest 

 Die HSG Mülheim-Kärlich/Bassenheim wechselte in die Regionalliga West.

Regionalliga Süd

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle der Regionalliga Nord
 Ergebnisse und Tabelle der Regionalliga Nordost
 Ergebnisse und Tabelle der Regionalliga West
 Ergebnisse und Tabelle der Regionalliga Mitte
 Ergebnisse und Tabelle der Regionalliga Südwest
 Ergebnisse und Tabelle der Regionalliga Süd
 Handball-Archiv
 SIS Handball-Ergebnisdienst

Handballsaison 2002/03